Zeropositivo es un grupo de rap de Sevilla formado por Senepe (MC), Ego (Mc) y Dj Wilor (Dj).

Biografía 
Los inicios musicales de Zeropositivo comenzaron hacia año 2000, cuando se unieron Senepe y Ego (MC). Poco tiempo después se incorporó Dj Wilor, que solidificó un poco más el grupo. Pero realmente, este no se formó de manera estable hasta el año 2002 aproximadamente, cuando empezaron a dar sus primeros conciertos y a preparar los primeros trabajos.

Tras un tiempo de preparación y ensayos, el grupo empieza a trabajar en su primera referencia. Una maqueta que no llegó a salir a la luz por diversos problemas. En 2003 tras desechar el trabajo anterior, comienzan a preparar una nueva maqueta, pero antes deciden llevar a cabo la grabación de una pequeña promo: "La Puta Promo", la cual estaba formada por cuatro temas, cuya producción y grabación fue realizada por Chona.

En el año 2004 presentan la maqueta "Dialéctica", compuesta por once temas grabados en Planta Baja Estudio y producidos por Negrata estudio, Makei y Al-two. A su vez contó con la colaboración de Cristina, Adolfo y Virush en el micrófono.

En 2006 lanzan su segunda maqueta titulada "Sayanaya", la cual tuvo gran éxito en el panorama nacional, y fue presentada por toda España como teloneros de Tote King, coincidiendo con la gira de su disco, "Un Tipo Cualquiera". Esta maqueta contó con las producciones de Equisman, Makei y Dekoh, entre otros, y con la masterización de Jorge Gascón. Mientras tanto Dj Wilor y Ego (MC) acompañaban a Juaninacka en las giras de sus discos "Versión EP", "Caleidoscopio" y "Luces de neón". En este año 2006 Ego participó en la Red Bull Batalla de los Gallos demostrando su talento para el freestyle rap quedando entre los 16 mejores de España al alcanzar la Final Nacional (perdiendo en octavos contra el madrileño Rayden ), lo cual contribuyó a dar a conocer tanto al grupo en sí como a su maqueta.

Durante algunas etapas de las giras Dj Wilor saca dos mixtapes, "Flavourites", en el 2007, y "They call it funky". Tras esta segunda mixtape, Senepe saca en solitario a principios de 2008 un maxi de tres temas titulado "Crisis".

Mientras duró la gira del disco "T.O.T.E." de Tote King, Senepe lo estuvo acompañando en los directos. El resto de componentes del grupo acompañaron a Shotta, en la gira de su disco "Sangre".

El 29 de abril de 2009 presentaron su primer trabajo en formato profesional, titulado "El Antídoto", en la Fnac de Sevilla. Un EP compuesto por siete temas con producciones de M-Phazes, Quiroga, Candela Clap, Voodoo Etnies y Dj Randy. En el micrófono cuentan con las colaboraciones de Shotta y Tote King. Este trabajo ha sido grabado y mezclado por Jorge Gascón.

El 14 de septiembre de 2010 salió a la luz su último proyecto, titulado "Soul", de la mano de Zeropositivo Records y BOA. Un álbum compuesto por 16 temas, de conocidos productores nacionales como Acción Sánchez, C´Mon o Método Shintaro que, en esta ocasión, se suman al buen hacer de productores internacionales de la talla de Auditory, Jonyfraze y Croup. El videoclip del primer sencillo extraído del disco, es el tema: "De clase al micro", que ha sido dirigido por Ernesto Cabeza para Dirty Caps Studio y este tiene como moraleja que los sueños de niño pueden convertirse en realidad.

A comienzos del mes de noviembre de 2011, aparece la última referencia de Zeropositivo, VIII, un trabajo en forma de EP de descarga gratuita y con la opción de adquirir una copia física limtada.
VIII está compuesto por 8 temas, siete de ellos producidos por C'Mon y Que Importa producido por Dj Randy
En diciembre de 2011, salió "Lista de Invitados", de Acción Sánchez y Zatu, donde Zeropositivo colaboró en un tema del disco de Acción Sánchez llamado "Creencias Personales".

Discografía 
 "La Puta Promo" (2003)
 "Dialéctica" (2004)
 "Sayanaya" (2006)
 "El Antídoto" (EP) (2009)
 "Soul" (LP) (2010)
 "VIII" (2011)

Colaboraciones 
 Marco "Fuente De Placer" (2008)
 Wildtrack "Preludio" (2008)
 ToteKing "T.O.T.E." (2008)
 SFDK "Lista de invitados" (2011)

Videografía 

 De Clase Al Micro (2010)

Véase también 
 Hip Hop

Referencias

Enlaces externos 

 Myspace Oficial de Zero Positivo
 Página web oficial de Zero Positivo
 Discografía en Versos Perfectos
 

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de Andalucía